Торредонхимено () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Хаэн. Занимает площадь 157,8 км². Население — 14 112 человек (на 2010 год). Расстояние — 17 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento de Torredonjimeno
 Página cultural de Torredonjimeno
 Diario Digital de Torredonjimeno
 Página del Torredonjimeno Club de Fútbol
 El Periscopio Digital Revista cultural de temas tosirianos

Муниципалитеты Хаэна